L'Agilcigno (o Nîn-in-Eilph in sindarin) è un luogo di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J.R.R. Tolkien. È una zona paludosa nell'Eriador.

È un acquitrino formato dalla congiunzione del fiume Glanduin (a volte confuso con l'Agilcigno stesso) con il Mitheithel.

Rassomiglia molto, come conformazione, ai Campi Iridati, dall'altro lato delle Montagne Nebbiose, e qui molti Sturoi si sentirono a loro agio, dopo la migrazione nell'Eriador. Questi Sturoi rimasero qui fino alla Grande Epidemia che li decimò, sì che i rimanenti si spostarono a nord, trovando rifugio nel Decumano Sud della Contea.

Vicino all'Agilcigno c'è un guado, da dove diparte una strada che porta alle rovine di Ost-in-Edhil, la città caduta dell'Eregion.

Voci correlate 
 Fiumi della Terra di Mezzo

Collegamenti esterni 
 

Fiumi della Terra di Mezzo